Блюдцеви́к, или дисцио́тис () — род сумчатых грибов семейства сморчковых (моршелловых). Грибы этого рода относятся к съедобным или условно-съедобным.

К роду дисциотис принадлежат относительно крупные грибы (от 2—5 до 15 см в диаметре) с плодовыми телами (апотециями) блюдцевидной, чашевидной или распростёртой формы, с морщинистой внутренней поверхностью и короткой, толстой, складчатой «ножкой».

К нему принадлежат следующие виды:
 Disciotis venosa Pers. — блюдцевик жилковатый
 Disciotis ferruginascens Boud.
 Disciotis maturescens Boud. (1891)
 Disciotis rufescens R. Heim (1934)

Примечания 

Роды грибов
Сморчковые